
Уфимка:

Этнохороним 
 Уфимка — жительница города Уфы

Реки 
 Уфимка — разговорное и неофициальное название реки Уфы
 Уфимка — река в Тогучинском районе Новосибирской области, левый приток реки Маматын

Горы 

 Уфимка — гора возле села Пожарского Приморского края

Населённые пункты 
 Уфимка — посёлок в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области
 Уфимка — урочище в Кусинском районе Челябинской области
 Уфимка — исторический посёлок, ныне — в составе города Михайловск Свердловской области
 Уфимка — урочище в Болотнинском районе Новосибирской области
 Уфимка — прежнее наименование посёлка (ныне — урочище) Уфимский в Каргатском районе Новосибирской области

Железнодорожные станции 
 Уфимка — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в посёлке Уфимский Свердловской области
 Правая Уфимка — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в городе Уфе

Спорт 
 «Уфимка» — название в 1994–1996 годах российской женской волейбольной команды «Уфимочка-УГНТУ» из города Уфы

Прочее 

 Уфимка — сорт овсяницы тростниковой, выведенный в 2007 году в Башкирском НИИ сельского хозяйства
 Уфимка — сорт озимой пшеницы (мягкой)
 «Уфимка» — веялка, выпускавшаяся с 1860 года Благовещенским заводом
 «Уфимка» — лодка, выпускавшаяся с 1968 года Уфимским заводом эластомерных материалов, изделий и конструкций
 Уфимка I — стоянка человека каменного века на реке Уфе
 Уфимки — разговорное название денежных знаков Уфимской директории и Комитета членов Учредительного собрания, выпущенных в 1918 году в Уфе
 «Красная Уфимка» — колхоз, организованный в 1931 году в деревне Грибовке

См. также 
 Уфимский
 Уфимец
 Уфа (значения)